Трпимир (Терпимир) — имя двух хорватских правителей из династии Трпимировичей:

 Трпимир I — князь Хорватии, основатель династии
 Трпимир II — король Хорватии